Il segno di Zorro (The Mark of Zorro in inglese) può riferirsi a:

Il segno di Zorro – titolo alternativo del libro La maledizione di Capistrano
Il segno di Zorro (The Mark of Zorro) – film muto del 1920 diretto da Fred Niblo e Theodore Reed con Douglas Fairbanks
Il segno di Zorro (The Mark of Zorro) – film del 1940 diretto da Rouben Mamoulian con Tyrone Power
Il segno di Zorro – film del 1963 diretto da Mario Caiano, con Folco Lulli e Guido Celano
The Mark of Zorro – film TV del 1974 diretto da Don McDougall con Frank Langella

Pagine correlate
Il sogno di Zorro